William Martin Boucher (né le  à Ottawa au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie
Frère de Buck Boucher qui est hockeyeur professionnel depuis 1915 ainsi que de Robert, Bill signe un contrat en tant qu'agent libre avec les Canadiens de Montréal le , la même année qu'un autre de ses frères, Frank, qui signe quant à lui avec les Sénateurs d'Ottawa. 

Avec les Canadiens, il remporte la Coupe Stanley en 1924. Il prend sa retraite en 1932.

Le 10 novembre 1958, il meurt le jour de ses 59 ans. Il est enterré à Ottawa.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1915-1916|| Creighton (Ottawa)|| High-ON|| || || || || || || || || || 
|-
| 1916-1917|| Munitions d'Ottawa || OCJHL|| 10|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 1917-1918|| Munitions d'Ottawa|| OCHL|| 6|| 5|| 0|| 5|| 24|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1918-1919|| Munitions d'Ottawa|| OCHL|| 8|| 6|| 3|| 9|| 18|| || || || || 
|-
| 1919-1920|| Munitions d'Ottawa|| OCHL|| 8|| 4|| 0|| 4|| || 5|| 11|| 4|| 15|| 
|-
| 1920-1921|| Papermakers d'Iroquois Falls || NOHA|| 5|| 5|| 0|| 5|| || || || || || 
|-
| 1921-1922|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 24|| 17|| 5|| 22|| 18|| || || || || 
|-
| 1922-1923|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 24|| 24|| 7|| 31|| 55|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1923-1924|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 23|| 16|| 6|| 22|| 48|| 2|| 1|| 0|| 1|| 9
|-
|1923-1924|| Canadiens de Montréal || Coupe Stanley || || || || || || 4|| 5|| 1|| 6|| 6
|-
|1924-1925|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 30|| 17|| 13|| 30|| 92|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|1924-1925|| Canadiens de Montréal || Coupe Stanley || || || || || || 4|| 1|| 1|| 2|| 13
|-
| 1925-1926|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 34|| 8|| 5|| 13|| 112|| || || || || 
|-
|1926-1927|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 21|| 4|| 0|| 4|| 14|| || || || || 
|-
|1926-1927|| Bruins de Boston|| LNH|| 14|| 2|| 0|| 2|| 12|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1927-1928|| Americans de New York|| LNH|| 43|| 5|| 2|| 7|| 58|| || || || || 
|-
| 1928-1929|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 38|| 11|| 1|| 12|| 117|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1929-1930|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 32|| 8|| 7|| 15|| 54|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 38|| 20|| 8|| 28|| 98|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Tigers du Bronx || Can-Am|| 39|| 3|| 4|| 7|| 25|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1932-1933|| Granites de Québec || ECHA|| 

| 213|| 93|| 38|| 131|| 409|| 14|| 3|| 0|| 3|| 17

Références 

Naissance en novembre 1899
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Americans de New York
Joueur des Eagles de New Haven
Champion de la Coupe Stanley
Décès en novembre 1958
Décès à Ottawa
Décès à 59 ans
Attaquant de hockey sur glace